Никола́й Ива́нович Степане́нко (укр. Микола Іванович Степаненко; 23 февраля 1960 года, г. Александрия, Кировоградская область — 8 марта 2023) — советский и украинский политик, международный общественный деятель, исследователь, писатель, публицист, директор Межгосударственного института украинско-казахстанских отношений им. Н. А. Назарбаева (Украина, Полтава), один из лидеров партии «Партия местного самоуправления».

Биография 
Окончил Высшую партийную школу КПСС.

В 1977 году начал свою трудовую деятельность водителем спецавтохозяйства «Коммунтранс» в г. Кременчуге Полтавской области, УССР.

С 1979 года на комсомольской, а затем на партийной работе в Вооруженных силах СССР.

В 1988 году завершил службу в Советской армии в должности председателя партийной комиссии политического отдела оперативной группы Киевского военного округа в Казахстане.

В 1988—1991 годах секретарь партийной организации Крюковского карьероуправления Южной железной дороги.

После распада СССР занимался частной предпринимательской деятельностью, продолжая активное участие в политической и общественной жизни Украины.

Международная общественная и политическая деятельность 
В 1980 году, в Германской Демократической Республике (ГДР), принят в Общество германо-советской дружбы (ОГСД) (нем. Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, DSF). Активно занимался организацией совместных многочисленных культурных и спортивных мероприятий. Его наставником становится известный немецкий общественный деятель Урсула Вильгельмовна Ренч (жена генерала ННА Германа Ренча).

В 1980—1985 годах тесно сотрудничает с Союзом свободной немецкой молодёжи (ССНМ), (нем. Freie Deutsche Jugend, FDJ). Участник и организатор масштабных мероприятий между ВЛКСМ и ССНМ: 1980 — Пятый фестиваль дружбы ВЛКСМ ССНМ. Карл-Маркс-Штадт (Хемниц); 1982 — Дни дружбы молодежи, Магдебург; 1985 — Молодежные встречи, Франкфурт на Одере.

С 2006 года всесторонне поддерживает деятельность Представительства в Украине Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями (нем. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Участник проекта «Примирение над могилами — совместная работа ради мира, — формула будущего развития украинского и немецкого народов».

В 2003 году основывает научно-исследовательское учреждение «Межгосударственный институт украинско-казахстанских отношений». В 2017 институту присвоено имя Нурсултана Назарбаева.

В 2018 году избирается председателем наблюдательного совета Международного женского фонда стран Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), Азербайджана и Украины. Фонд осуществляет разработку программных решений, нацеленных на вопросы расширения лидерства женщин и их участия в политической жизни с учетом индивидуального контекста государств Центральной Азии, Азербайджана и Украины.

В 2018 году избирается почетным президентом Международно-интеграционного центра, деятельность которого связана с решением проблем незащищенности трудовых мигрантов как в Украине, так и на территории иностранного государства, анализом тенденций в сфере международных трудовых отношений, внесением предложений к проектам нормативно-правовых актов по усилению защиты прав трудовых мигрантов с целью предотвращения, выявления и устранения обстоятельств, приводящих к дискриминационному, бесправному положению украинских трудовых мигрантов на соответствующих иностранных рынках труда.

Общественная деятельность в Украине 
В 1980—1991 годах участник поискового движения в СССР. С 1991 года организатор поискового движения в Украине. С 2009 года возглавляет научную работу в ООО «Военные Мемориалы». Проводит архивные исследования, участвует в полевых археологических экспедициях, выступает с предложениями к руководству Украины в вопросах увековечения памяти жертв войны и политических репрессий.

В 1991 году принимал активное участие в создании и развертывании деятельности Международной общественной организации «Украинское казачество». Организатор казаческого движения в Полтавской и Киевской областях. В 2001 году первый заместитель Главного атамана города Киева. В 2003—2004 годах заместитель Гетмана Украины, Генеральный хорунжий Международной общественной организации «Украинское казачество». С 2006 года Гетман общественной организации «Казаческое движение Украины».

С 2003 года президент детской общественной организации «Детская Вселенная». Принимает участие в организации масштабных фестивалей декоративно-прикладного искусства «Моя семья», Всеукраинского фестиваля кино и телевидения «Радуга», Всеукраинского конкурса юных фотолюбителей «Мы — дети Украины», Международного молодежного гончарного фестиваля.

В 2009 году решением Президиума Общества «Знание» Украины назначен директором Научно-просветительского центра «Возрождение».

В 2019 году избран членом правления Украинского фонда культуры имени Бориса Олейника.

Политическая деятельность 
В 2009 году инициировал создание политической партии Украины «Партия местного самоуправления» (ПАРМС), член Совета партии, руководитель Полтавской областной организации.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду Украины по одномандатному округу № 146.

Исследовательская деятельность 
Исследование истории Второй мировой войны. Темами изучения становятся: крупнейшее сражение в мировой истории — «Битва за Днепр»; гибель немецкого транспорта «Santa Fe»; деятельность лагерей для содержания советских военнопленных — Шталаг 346-А и Б в г. Кременчуге; участие казахстанцев в освобождении Украины.

Исследование истории вертолетной авиации по направлению истории Кременчугского летного училища гражданской авиации. 2007—2009 годы — изучает архивы, записывает воспоминания ветеранов вертолетного училища.

Исследования в области химии. Совместно с доктором химических наук, профессором Ю. Г. Колесником в 2002 году создает уникальную отечественную технологию формирования и изготовления скульптур и макетов архитектурных памятников, которая значительно дешевле зарубежных аналогов. Автор проекта создания Национального парка «Мини — Украина». Поручение премьер-министра Украины от 18.04.2005 № 18479/1/1-05.

Исследования истории отношений между украинским и казахстанским народами. Написал 10 книг о украинско-казахстанских отношениях и Казахстане.

Книги: «Казахстан — Украина: дружба, закаленная пламенем войны», «На основе взаимного уважения и доверия», «Центральноазиатский барс», «Роль Казахстана в глобальных действиях против ядерного оружия» вызвали широкий общественный резонанс в двух братских странах, их высоко оценили в академических и экспертных кругах, отметили их международное значение в углублении и укреплении дружбы и сотрудничества Казахстана и Украины.

В 2013 году монография «Казахстан — Украина: дружба, закаленная пламенем войны», в которой отражен вклад воинов-казахстанцев в дело освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, о вкладе казахстанцев-тружеников тыла в дело Великой Победы, об огромной помощи Казахстана в возрождении освобожденных районов Украины, вошла в материалы, по которым написан сценарий и снят фильм «В огонь за Родину».

Книги 
 «Казахстан — Украина: дружба, закаленная пламенем войны»: ООО «КВСЗ», 2013;

 «Украина — Казахстан: целина — эпопея энтузиазма и дружбы»: — Кременчуг ООО «Кременчугская городская типография», 2013;

 «Ассамблея народа Казахстана — мировой феномен Назарбаевской модели национального согласия»: — Кременчуг ООО «Кременчугская городская типография», 2014;

 «Казахстанский уникальный диалог мировых религий»: — Кременчуг ООО «Кременчугская городская типография». 2014;

 «Центральноазиатский барс» II книга: — Киев: «Аверс», 2016, ISBN 978-966-7844-93-6;

 «Роль Казахстана в глобальных действиях против ядерного оружия»: — Кременчуг ООО «Кременчугская городская типография», 2017, ISBN 978-617-641-058-4;

 «На основе взаимного уважения и доверия»: — Днепропетровск АРТ-ПРЕСС, 2015, ISBN 978-966-348-368-9:

 «Центральноазиатский барс» І книга;

 «Украина и Казахстан в едином потоке истории»;

 «На основе взаимного уважения и доверия»;

 «Казахстан — Украина: дружба, закаленная пламенем войны»: ООО «Кременчугская городская типография», 2018, ISBN 978-617-641-063-8;

 «Наследие Великой Евразийской степи» в соавторстве с Назарбаевым Н. А.: — Кременчуг: ООО «Кременчугская городская типография», 2018. — 126 с.

Оценки деятельности

Награды 
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988)
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Медаль «Артур Беккер» (1983)
 Медаль «Артур Беккер» (1984)
 Медаль «Артур Беккер» (1985)
 Юбилейная медаль «За верность заветам Кобзаря» (2014)
 AWAHD JF EXCELLENCE (Премия передового опыта) Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Клуба главных редакторов Казахстана (2016)
 Благодарность Министерства образования и науки Украины (2004, 2016)
 Благодарность Киевского городского головы (2004)

Примечания 

Родившиеся 23 февраля
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся в Александрии (Кировоградская область)
Персоналии по алфавиту
Члены КПСС
Политики Украины
Публицисты по алфавиту
Публицисты Украины
Награждённые медалью ГДР «Артур Беккер»